Rauhenberg kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Rauhenberg (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, lat 47,35, long 13,75), 
 Rauhenberg (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, lat 47,28, long 13,77), 

Robotskapade Österrikeförgreningar